Anders Rotevatn – ex calciatore norvegese, portiere
 Atle Rotevatn  – geologo norvegese
 Audhild Gregoriusdotter Rotevatn – giornalista norvegese
 Sveinung Rotevatn – politico norvegese
 Sverre Rotevatn – ex combinatista nordico norvegese